Soltankənd – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Soltankənd – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian